Die Billom Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 10. November 2016 gegründet und umfasst aktuell 25 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Billom.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen  
 Communauté de communes de Billom Saint-Dier Vallée du Jauron und
 Communauté de communes de Mur ès Allier.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Mezel und Dallet in die Commune nouvelle Mur-sur-Allier auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 25.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Billom Communaute
Gegründet 2016